Paragonia kan syfta på:

 Paragonia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Paragonia (växter) – ett släkte växter